WikiKids est une encyclopédie en néerlandais simple, gérée en wiki par .

Histoire 

En , WikiKids était présentée à l'éducation nationale néerlandaise lors de l'Exposition nationale de l'éducation (ENE).

Le , WikiKids a remporté les prix iPON 2008 pour le projet innovant de technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE).

Organisation et fonctionnement

Principes

Contrôle des modifications

Licence

Financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Vikidia
 
 Wikimini
 
 Wikipédia en anglais simple
 DicoAdo

Lien externe 

Wiki
Encyclopédie en ligne
Pédagogie active
Plate-forme pédagogique